

Patronyme 
 Claudia Octavia (40-62), impératrice romaine
 Gaël Octavia (1977-), une écrivaine française
 Steeven Octavia (1987-), un footballeur français

Prénom 
 Octavia E. Butler (1947-2006), une écrivaine américaine
 Octavia Hill (1838-1912), une réformiste sociale britannique
 Octavia Nasr (1966-), une journaliste américano-libanaise 
 Octavia Spencer (1972-), une actrice, productrice et une réalisatrice américaine

Voir aussi 
 Octavia, une pédale d'effet
 Škoda Octavia, un modèle d'automobile
 Octavia Sperati, un groupe de metal gothique norvégien
 

Homonymie de patronyme
Prénom féminin
Prénom latin